Чешский технический университет в Праге (ČVUT) () — университет в Праге, старейший технический университет Центральной Европы и старейший гражданский технический вуз мира. Основан в 1707 году австрийским императором Иосифом I.

Чешский технический университет является одним из крупнейших в Чешской республике — по состоянию на 2019 год в его стенах обучается  студента. Преподавание ведется на чешском и английском языках. Среди выпускников можно найти множество европейских ученых: Кристиан Доплер, Владимир Прелоги и другие.

Основной кампус университета находится в Праге, в районе Дейвице. Решение строить здесь пространства для высших учебных заведений было принято в 1920-х годах при Первой Чехословацкой Республике, позже оно было воплощено в жизнь по проекту Антонина Энгеля. В сентябре 2009 года на территории университета была открыта Национальная техническая библиотека.

Все факультеты предоставляют для студентов и сотрудников доступ к интернету посредством WiFi, на территории университета действует проект Eduroam.

Университет тесно сотрудничает с многими компаниями, в числе которых Toyota, Skanska, Bosch, Siemens, Honeywell, GE, Rockwell, ABB Group, McKinsey, DaimlerChrysler, Škoda Auto, Ericsson, Vodafone и многие другие.

История 

Прага традиционно была центром инженерного дела, техническое образование имеет долгие традиции в Богемии. История технического университета в Праге восходит к 1707 году, таким образом, он является старейшим гражданским техническим университетом в мире.

В 1707 году в Праге была основана «Сословная инженерная школа» (). Постепенно она была преобразована сначала в техническое училище, потом в 1803 году в политехнический институт. Это событие связано с именем профессора Пражского университета Франтишка Йозефа Герстнера, образцом для него была политехническая школа в Париже.

Герстнер стал первым директором нового института, из стен которого вышли знаменитые инженеры: сын Герстнера Франтишек Антонин, Ян Пернер. Механику преподавал .

В 1863 году институт получил статус высшего учебного заведения, а через два года был разделён на чешскую и немецкую часть. В 1870-х годах было построено новое здание на Карловой площади архитектором Игнацем Ульманом. В августе 1879 года последовали организационные изменения, в том числе было изменено название на «Чешская высшая техническая школа в Праге» (). В 1901 году учебное заведение получило право присваивать звание доктора технических наук.

Современное название появилось в 1920 году, когда университет объединял 7 высших учебных заведений; после 1945 года некоторые из них стали самостоятельными.

В стенах университета работали многие известные люди, такие как Кристиан Доплер, профессор математики и практической геометрии, с 1837 до 1847 года. 25 мая 1842 года он опубликовал в Праге статью «О цветном свете двойных звезд и некоторых других звезд на небесах», ставшую наиболее известной его работой, описывающей зависимость частоты колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Это явление впоследствии было названо его именем («эффект Доплера»).

По инициативе профессора Франтишка Герстнера в 1806 году учебное заведение было преобразовано в Пражскую политехническую школу, прообразом которой стала Политехническая школа в Париже.

Факультеты 
 Строительный факультет (Fakulta stavební, FSv)
 Машиностроительный факультет (Fakulta strojní, FS)
 Электротехнический факультет (Fakulta elektrotechnická, FEL)
 Факультет ядерной физики (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, FJFI)
 Архитектурный факультет (Fakulta architektury, FA)
 Транспортный факультет (Fakulta dopravní, FD)
 Факультет биомедицинской инженерии в г. Кладно (Fakulta biomedicínského inženýrství, FBMI)
 Факультет информационных технологий (Fakulta informačních technologií, FIT)

Прочие подразделения университета 
институты:
 институт имени Клокнера (Kloknerův ústav, KÚ)
 институт высших исследований имени Масарика (Masarykův ústav vyšších studií, MÚVS)
 институт физического развития и спорта (Ústav tělesné výchovy a sportu, ÚTVS)

другие подразделения университета:
 Информационный и вычислительный центр (Výpočetní a informační centrum, VIC)
 Центр технологий и инноваций (Technologické a inovační centrum, TIC)
 Институт технической и экспериментальной физики (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, ÚTEF)
 Отдел инвестиций и строительной деятельности (Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT, ÚVIČ)
 Центральная библиотека (Ústřední knihovna ČVUT, ÚK)
 Ректорат (Rektorát ČVUT, RČVUT)
 Управление общежитиями и столовыми (Správa účelových zařízení, SÚZ)
 Издательство «Чешская техника» (Česká technika, CTN)

В 1987 году в собственность университета перешла Вифлеемская часовня, которая с тех пор используется для проведения торжественных мероприятий и имматрикуляции студентов.

Обучение и стажировка за рубежом 
Университет имеет ряд соглашений с зарубежными ВУЗами и участвует в международных программах Erasmus и Leonardo. Значительная часть образовательных программ доступна на английском языке.

Общежития 

Главный кампус университета расположен в районе Дейвице. Основные общежития находятся в районе Страгов, Прага 6 (более 5,5 тысяч мест), что в 11 минутах автобусом от главного кампуса. Имеются общежития и в других районах. Общее число мест в общежитиях ЧТУ — более 8 тысяч.

Во всех общежитиях студентам предоставлен доступ к сети Интернет на фактической скорости 100 Мбит/с посредством членства в студенческих клубах, крупнейшим из которых является Silicon Hill, членами которого являются более 4 тысяч студентов, проживающих в общежитиях ЧТУ в районе Страгов.

Известные студенты, выпускники и профессора 
 Авенариус, Николай Александрович (1897—1983) — инженер-геодезист, русский эмигрант, участник Белого движения, автор мемуаров.
 Баллинг, Карл (1805—1868) — профессор химии, ректор (1865—1866)
 Франтишек Бегоунек (1898—1973) — учёный-радиолог
 Блажичек, Олдржих (1887—1953) — чешский художник-пейзажист
 Визенталь, Симон (1908—2005) — архитектор и общественный деятель, «охотник за нацистами»
 Вилимек, Йозеф Рихард (1835—1911) — писатель, журналист, издатель, депутат чешского сейма
 Гавличек, Ярослав (1896—1943) — писатель, важный представитель чешской психологической прозы
 Герстнер, Франц Антон фон (1796—1840) — автор проекта и строитель конно-железной дороги от Ческе-Будеёвице до Линца; руководитель строительства Царскосельской железной дороги
 Гофман, Властислав (1884—1964) — чешский художник, график, сценограф, архитектор, урбанист, теоретик архитектуры
 Гусак, Отакар (1885—1964) — чехословацкий военный и государственный деятель, министр национальной обороны Чехословакии (1920—1921), генерал.
 Зитек, Йозеф (1832—1909) — архитектор
 Капек, Антонин (1922—1990) — политик КПЧ.
 Квасил, Богумил (1920—1985) — чешский учёный в области электроники, академик, президент Чехословацкой АН.
 Крейчий, Ян (1825—1887) — чешский географ и геолог
 Кршижик, Франтишек (1847—1941) — инженер-электротехник, промышленник, изобретатель
 Кристиан Доплер (1803—1853) — профессор математики
 Комарек, Юлиуш (1892—1955) — учёный, зоолог и энтомолог, писатель, педагог. Профессор. Доктор наук.
 Коржистка, Карл фон (1825—1906) — географ и геодезист
 Майкснер, Петр (1831—1884) — чешский живописец
 Мерунка, Войтех (род. 1967) — чешский лингвист, создатель межславянского языка
 Франц Мюллер — учёный-геодезист, ректор.
 Нарожны, Петр (род. 1938) — актёр театра, кино и телевидения
 Генрих Опенский (1870—1942) — польский композитор.
 Прелог, Владимир (1906—1998) — лауреат Нобелевской премии 1975 года по химии
 Пулюй, Иван Павлович (1845—1918) — профессор физики, один из основателей медицинской рентгенологии
 Салаба, Август (1840—1894) — учёный, инженер-механик, изобретатель, профессор, ректор Чешского технического университета (1878—1879; 1883—1884).
 Сернец, Душан (1882—1952) — югославский словенский политик, представитель короля в переходном югославском правительстве 1945 года
 Славик, Альфред (1847—1907) — геолог, ректор.
 Шкода, Эмиль (1839—1900) — чешский инженер и предприниматель, основатель крупнейшего машиностроительного завода Škoda в г. Пльзень
 Покорный, Карел (1891—1962) — чешский скульптор, Народный художник ЧССР, Лауреат Государственной премии ЧССР
 Файфр, Ярослав (1883—1974) — генерал, командующий ВВС Чехословакии в конце 1930-х годов.
 Фрич, Антонин (1832—1913) — профессор, палеонтолог, зоолог
 Шморанц, Густав (1858—1930) — театральный деятель, режиссёр, писатель, переводчик, художник, директор Национального театра в Праге
 Шморанц, Франтишек (младший) (1845—1892) — архитектор, первый директор Высшей школы прикладного искусства в Праге.
 Энгель, Антонин (1879—1958) — архитектор, градостроитель, теоретик архитектуры, преподаватель, ректор Чешского технического университета (1939 год), автор плана развития района Праги «Дейвице»

Примечания

См. также 
 Карлов университет
 Чешская национальная техническая библиотека
 Silicon Hill

Ссылки 
 Официальный сайт

Университеты Чехии
Чешский технический университет
Высшие учебные заведения Праги
Высшие технические учебные заведения Чехии